Таблица ниже представляет центроиды различных двумерных объектов. Центроид объекта  в -мерном пространстве — это пересечение всех гиперплоскостей, делящих  на две части с равным моментом относительно гиперплоскости. Неформально говоря, это «среднее» всех точек объекта . Для однородных объектов (по плотности, например) центроид объекта является центром масс. Для двумерных объектов, приведённых ниже, гиперплоскостями являются просто прямые.

Литература

Ссылки 
 http://www.engineering.com/Library/ArticlesPage/tabid/85/articleType/ArticleView/articleId/109/Centroids-of-Common-Shapes.aspx
 http://www.efunda.com/math/areas/IndexArea.cfm

Центроидов
Незавершённые статьи по механике